Седьмой сезон американского телесериала «Зачарованные» выходил на телеканале The WB с 12 сентября 2004 года по 22 мая 2005 года.

Сюжет 
Пайпер и Пейдж ухаживают за детьми, в то время, как Фиби сутками пропадает на работе. Лео вообще неделями не посещает жену, он гоняется за демонами, которые хотели обратить Уайатта во Зло. Но случайно убивает одного Старейшину. Фиби берёт отпуск и знакомится со своим заместителем Лесли, но их роман был недолгим. Пейдж становится директором Школы Магии. В это время инспектор Шеридан серьёзно берётся за сестёр. Она пытается узнать, куда делся Крис, о котором нет информации ни в одной базе данных. Но она исчезает, когда появляется федерал Броди. Он спрятал Шеридан в психушку. Броди выходит на сестёр и знает о магии. Деррил начинает общаться с сёстрами. Вскоре Броди входит в доверие к Зачарованным и он узнаёт куда больше, чем знал. Тем временем в Подземном Мире вновь суматоха. Группа демонов освободила заточённого Хозяином демона Занку. Он начинает охоту на Зачарованных. Сёстры не знают, как его победить, ведь даже у Хозяина не хватило силы уничтожить врага.Тем временем Лео посещают Аватары. Они предлагают огромнейшую силу и мир без Зла. Лео втайне от всех соглашается на предложение. Но вскоре об этом узнают сёстры. Аватары предлагают изменить мир к лучшему, но без Зачарованных не обойтись. Однако,Броди категорически настроен против Аватар, так как считает, что они убили его родителей. Сёстры намерены изменить мир. Но изменив его они сами изменились. Все они стали подозрительно добрыми и хорошими. Лео говорит Фиби, чтобы она вспомнила все потери: Прю, Грэмс, мама, Энди и др. Став такими, как прежде, сёстры Холливелл решают разобраться с Аватарами с помощью Занку. Кайл Броди погибает. Изгнав Аватар и перейдя к нормальной жизни Зачарованные думают, как уничтожить Занку. Вскоре он захватывает особняк и пытается впитать Нексус. Но ничего не получается. Тогда он прорывает защиту Школы Магии. Сёстры уязвимы. Они находят способ уничтожить Занку, но для этого нужно погибнуть вместе с ним. Они просят помощи у их покойной сестры Прю. Она наделяет их астральной проекцией и Зачарованные уничтожают Занку и Нексус. Все думают, что сёстры Холливелл погибли. Они меняют облик и планируют жить новой жизнью Деррил видит трёх девушек и парня и понимает, что они живы.

Финальная сцена: Неизвестная сила закрывает дверь особняка Холливеллов. Подразумевается, что дверь закрыла Прю (перед закрытием двери слышен звон, который возникал, когда Прю применяла телекинез).

В ролях

Основной состав 
 Алисса Милано — Фиби Холливелл (22 эпизода)
 Роуз Макгоуэн — Пейдж Мэтьюс (22 эпизода)
 Холли Мари Комбс — Пайпер Холливелл (22 эпизода)
 Брайан Краузе — Лео Уайатт (22 эпизода)
 Дориан Грегори — Деррил Моррис (10 эпизодов)

Второстепенный состав 
 Керр Смит — Кайл Броди (10 эпизодов)
 Джоэл Светов — Аватар Альфа (8 эпизодов)
 Одед Фер — демон Занку (7 эпизодов)
 Джения Лэно — инспектор Шеридан (7 эпизодов)
 Элизабет Деннехи — Старейшина Сандра (7 эпизодов)
 Ребекка Болдинг — Элис Ротман (6 эпизодов)
 Ник Лаше — Лесли Сент-Клэр (6 эпизодов)
  Джон Кассир  — демон Алхимик (1 эпизод)
 Иэн Энтони Дейл — Аватар Гамма (5 эпизодов)
 Джон де Лэнси — Старейшина Один (4 эпизода)
 Билли Зейн — Дрейк де Мон (3 эпизода)
 Каризма Карпентер — Оракул Кира (3 эпизода)
 Джеймс Рид — Виктор Беннет (2 эпизода)
 Сандра Проспер — Шейла Моррис (2 эпизода)
 Джулиан Макмэхон — Коул Тёрнер (1 эпизод)
 Дрю Фуллер — Крис Холливелл (1 эпизод)
 Дженнифер Родс — Пенни Холливелл (1 эпизод)
 Финола Хьюз — Пэтти Холливелл (1 эпизод)
 Билли Драго — демон Барбас (1 эпизод)
 Уэсли Рэмси — Уайатт Холливелл (1 эпизод)

Эпизоды

Примечания

Ссылки 
 

Зачарованные
Телесезоны США 2004 года
Телесезоны США 2005 года